Джордан Алан Томпсон (; родился 20 апреля 1994 года в Сиднее, Австралия) — австралийский профессиональный теннисист; победитель одного турнира ATP в парном разряде; финалист Кубка Дэвиса (2022).

Общая информация 
Джордан один из двух детей Стивена и Карен Томпсонов, есть сестра — Карли. Отец — тренер по теннису, а мать работает в сфере пенсионного обеспечения.

Начал играть в теннис в возрасте четырёх лет вместе с отцом. Кумиром в мире тенниса называет Ллейтона Хьюитта.

Помимо тенниса увлекается регби, болельщик команды «Уэстс Тайгерс».

Спортивная карьера 
Первой победы на турнирах серии «фьючерс» Томпсон добился в июле 2013 года. В январе 2014 года он дебютировал на турнирах серии Большого шлема, сыграв на Открытом чемпионата Австралии, куда Джордан попал через специальное приглашение. В первом раунде он выиграл два первых сета у Ежи Яновича, но в итоге умудрился проиграть в пяти сетах. В 2015 году Томпсон выиграл первый свой титул из серии «челленджер» в парном разряде на соревнованиях в Киото.

В феврале 2016 года он выиграл дебютный «челленджер» и в одиночном разряде, взяв его в Шербур-Октевиле. После победы весной того же года на «челленджере» Аньине австралиец смог впервые подняться в Топ-100 мирового одиночного рейтинга. На Открытом чемпионате Франции он прошёл во второй раунд, где сыграл тяжелейший пятисетовый матч против Иво Карловича. Их противостояние длилось 4 с половиной часа и закончилось со счётом 7-6(2), 3-6, 6-7(3), 7-6(4), 10-12 в пользу хорватского теннисиста. В августе Томпсон выступил на первой в карьере Олимпиаде, которая проводилась в Рио-де-Жанейро. Уже на старте олимпийского турнира он проиграл британцу Кайлу Эдмунду. В октябре он выиграл ещё два «челленджера» в Хошимине и Траралгоне и по итогам сезона занял 79-ю строчку в рейтинге.

На старте сезона 2017 года Томпсон смог выиграть дебютный титул в Мировом туре АТП. Добился он этого в парном разряде на турнире в Брисбене, сыграв в одной команде с Танаси Коккинакисом. На этом же турнире Джордан смог выйти в четвертьфинал одиночных соревнований. На Открытом чемпионате Австралии он прошёл во второй раунд, уступив там № 8 в мире Доминику Тиму. В феврале он дебютировал за сборную Австралии в Кубке Дэвиса и, сыграв в трёх раундах, помог своей команде дойти до полуфинала турнира. В июне на травяном турнире в Лондоне Томпсон преподнёс сенсацию, обыграв в пером раунде первую ракетку мира на тот момент Энди Маррея — 7-6(4), 6-2. На Открытом чемпионате США он смог обыграть в первом раунде № 16 в мире Джека Сока и в итоге дойти до второго раунда.

В феврале 2018 года Томпсон смог победить на «челленджере» в Ченнаи. Всего за сезон он восемь раз играл в финалах «челленджеров» и ещё дважды добивался в них победы: осенью на турнирах в Австралии.

В январе 2019 года Томпсон сыграл в четвертьфинале турнира АТП в Сиднее. В феврале он также выступил на зальном турнире в Нью-Йорке. В марте 2019 Джордан дошёл до 1/8 финала турнира серии Мастерс в Майами, обыграв по ходу 12-ю ракетку мира Карена Хачанова и 29-ю ракетку Григора Димитрова, но проиграл южноафриканцу Кевину Андерсону. В апреле он дошёл до четвертьфинала грунтового турнира в Хьюстоне. На Открытом чемпионате Франции Томпсон впервые вышел в третий раунд турнира Большого шлема. В июне он сыграл свой первый одиночный финал в Мировом туре. Произошло это на травяном турнире в Хертогенбосе, где в решающем матче он проиграл Адриану Маннарино — 6-7(7), 3-6.

На Открытом чемпионате США 2019 года дошёл до второго раунда, но проиграл Маттео Берреттини в четырёх сетах.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражение (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (30)

Победы (14) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (16)

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (15)

Победы (11)

Поражения (4)

Финалы командных турниров (1)

Поражение (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Австралии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года